Валенти́н Ио́сифович Гафт (2 сентября 1935, Москва, СССР — 12 декабря 2020, Жаворонки, Одинцовский городской округ, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт, писатель; народный артист РСФСР (1984). Лауреат премий «Золотой орёл» (2008, 2012) и «Золотая маска» (2018).

Биография 
Родился в Москве в еврейской семье, приехавшей из Прилук (Черниговская область). Его отец — Иосиф Рувимович Гафт (1906—1969), уроженец Семёновки (Полтавской губернии), военюрист 3-го ранга (капитан юстиции), участник Великой Отечественной войны (с 1941 года по март 1944 года воевал на Западном фронте, награждён медалью «За боевые заслуги»), после войны работал адвокатом в юридической консультации на Ленинградском шоссе. Мать, Гита Давыдовна Гафт (1908—1993), была домохозяйкой.

В школе Валентин участвовал в самодеятельности, играл в школьных спектаклях. Поступать в театральное училище решил тайком и подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. Случайно, за два дня до экзаменов, встретил на улице актёра Сергея Столярова и попросил «прослушать» его. Столяров удивился, но не отказал и даже помог советами. В Щукинском училище прошёл первый тур, но не прошёл второй. Однако в школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки, сдав экзамен на «отлично». В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская В. О. Топоркова).

В 1957 году дебютировал на сцене Театра имени Моссовета (с рекомендациями от Д. Н. Журавлёва). Через некоторое время перешёл в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). Работал также у А. В. Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола.

С 1969 года — актёр театра «Современник».

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте» (в роли одного из эпизодических персонажей — убийцы). Обладая ярко выраженной отрицательной харизмой, пользовался популярностью в ролях «кинозлодеев». Запомнился ролями в остросоциальных кинокартинах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные».

В 2001 году на сцене «Современника» состоялся режиссёрский дебют Гафта: вместе с И. Квашой и А. Назаровым он возобновил спектакль «Балалайкин и Ко», по роману М. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», где вновь, как и четверть века назад, выступил в роли Глумова. В 2017 году там же Валентин Гафт поставил пьесу Тани Котляревска «Кто такая Эзра Паунд?».

Стал голосом Далай-ламы в вышедшей в 2015 году аудио-версии его автобиографического произведения «Свобода в изгнании».

14 декабря 2017 года был госпитализирован после неудачного падения, в связи с чем театр «Современник» перенёс заявленный на 15 декабря 2017 года спектакль «Пока существует пространство» на 5 февраля 2018 года.

Скончался 12 декабря 2020 года от последствий годом ранее перенесённого инсульта, в своём загородном подмосковном доме в посёлке Жаворонки. Церемония прощания прошла 15 декабря 2020 года в «Современнике». Похоронен на Троекуровском кладбище на Аллее актёров (участок № 21).

Семья 
Был трижды женат.

Первая жена — Елена Дмитриевна Изергина, манекенщица. Брак распался через 8 лет.

Вторая жена — Инна Сергеевна Елисеева, артистка балета. Развелись в начале 1980-х.

Дочь — Ольга Елисеева (1973—2002), покончила жизнь самоубийством 24 августа 2002 года.

Третья жена (брак зарегистрирован в 1996 году) — Ольга Остроумова (род. 1947), актриса, под влиянием которой Валентин Гафт принял православие.

Внебрачный сын — Вадим Никитин (род. 1971) от связи с Еленой Никитиной.

Роли в театре 

 Театр имени Моссовета
 1957 — Второй сыщик (ввод) — «Лиззи Мак-Кей» Ж.-П. Сартра (оригинальное название — «Добродетельная шлюха»), режиссёр Ирина Анисимова-Вульф
 1958 — Сын — «Корнелия» М. Чорчолини, режиссёры Юрий Завадский и Борис Докутович
 1958 — Зайчик — «Выгодный жених» братьев Тур, режиссёр: Александр Шапс
 2002 — Трусоцкий — «Муж, жена и любовник», по произведениям Ф. М. Достоевского, режиссёр Юрий Ерёмин

 Театр сатиры
 1958 (премьера 3 марта) — Учёный — «Тень» Е. Шварца, режиссёры Эраст Гарин, Хеся Локшина
 1969 — Граф Альмавива — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, режиссёр Валентин Плучек

 Московский драматический театр — Театр на Малой Бронной
 «Бесплодные усилия любви», режиссёр: Владимир Храмов
 1961 — «Третья голова» Марселя Эме, режиссёр Андрей Гончаров
 1961 — Том — «Барба» Я. Масевича, режиссёр Андрей Гончаров (существует радиозапись спектакля)
 1962 — Гога — «Аргонавты» Ю. Эдлиса, режиссёр Андрей Гончаров (существует радиозапись спектакля)
 1964 — Немецкий офицер — «Жив человек» В. Е. Максимова, режиссёр Андрей Гончаров
 1965 — Седьмой, восьмой, девятый муж — «Визит дамы» Ф. Дюрренматта, Режиссёр Андрей Гончаров
 1967 — Солёный Василий Васильевич, штабс-капитан — «Три сестры» А. П. Чехова, режиссёр Анатолий Эфрос.
 1968 — Колобашкин — «Обольститель Колобашкин» Э. Радзинского, режиссёр Анатолий Эфрос
 1978 — Отелло (ввод на роль Н. Волкова) — «Отелло» У. Шекспира, режиссёр Анатолий Эфрос

 Театр имени Ленинского комсомола
 1965 — Евдокимов (ввод) — «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, режиссёр Анатолий Эфрос
 1966 — Маркиз д’Орсиньи — «Мольер» М. Булгакова, режиссёр Анатолий Эфрос

 «Современник»
 1970 — Адуев-старший [ввод на роль М. Козакова] — «Обыкновенная история», инсценировка В. Розова по роману И. А. Гончарова, режиссёр Галина Волчек
 1970 — Стеклов-Нахамкес [ввод на роль М. Козакова] — «Большевики» М. Шатрова, режиссёры Олег Ефремов, Галина Волчек
 1971 — Мартин — «Свой остров» Р. Каугвера, режиссёр Галина Волчек
 1971 — Гусев — «Валентин и Валентина» М. Рощина, режиссёр Валерий Фокин
 1973 — Глумов — «Балалайкин и К°» (по одноимённой пьесе С. Михалкова по отрывкам сатирического романа «Современная идиллия» М. Салтыкова-Щедрина; режиссёр Георгий Товстоногов)
 1973 — Жгенти — «Погода на завтра» М. Шатрова, режиссёры Галина Волчек, Иосиф Райхельгауз, Валерий Фокин
 1974 — Лопатин — «Из записок Лопатина» К. Симонова, режиссёр Иосиф Райхельгауз (существует ТВ-версия спектакля)
 1976 — Фирс — «Вишнёвый сад» А. Чехова, режиссёр Галина Волчек
 1977 — Кухаренко — «Обратная связь» А. Гельмана, режиссёры Галина Волчек, М. Али-Хусейн
 1978 — Генрих IV — «Генрих IV» Л. Пиранделло, режиссёр Лилия Толмачёва
 1980 — Горелов — «Спешите делать добро» М. Рощина, режиссёр Галина Волчек
 1981 — Людовик XIV — «Кабала святош» М. Булгакова, режиссёр Игорь Кваша
 1982 — Вершинин — «Три сестры» А. Чехова, режиссёр Галина Волчек
 1983 — Городничий — «Ревизор» Н. Гоголя, режиссёр Валерий Фокин
 1984 — Джордж — «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби, режиссёр Валерий Фокин (существует ТВ-версия спектакля 1992 года)
 1986 — «Дилетанты» — авторский вечер артистов театра
 1988 — Бостон — «Плаха», по роману Ч. Айтматова, режиссёр Галина Волчек
 1989 — Рахлин — «Кот домашний средней пушистости» В. Войновича и Г. Горина, режиссёр Игорь Кваша
 1992 — Лейзер — «Трудные люди» Й. Бар-Йосефа, режиссёр Галина Волчек
 1992 — Миранда — «Смерть и дева» А. Дорфмана, режиссёр Галина Волчек
 1994 — Хиггинс — «Пигмалион» Б. Шоу, режиссёр Галина Волчек
 1998 — Кукин — «Аккомпаниатор» А. Галина, режиссёр Александр Галин
 2000 — Валентин — «Уйди-уйди» Н. Коляды, режиссёр Николай Коляда
 2001 — Глумов — «Балалайкин и К°» С. Михалкова по роману М. Салтыков-Щедрина «Современная идиллия» (2-я редакция), режиссёры В. Гафт, Игорь Кваша, Александр Назаров
 2007 — Он — «Заяц love story» Н. Коляды, режиссёр Галина Волчек
 2009 — Сталин — «Сон Гафта, пересказанный Виктюком» В. Гафта, режиссёр Роман Виктюк
 2013 — Веллер Мартин — «Игра в джин» Д. Ли Кобурна, режиссёр Галина Волчек
 2017 — «Пока существует пространство», режиссёр Галина Волчек

 Антреприза
 1998 — Игорь — «Старая дева» Н. Птушкиной, режиссёр Борис Мильграм
 2000 — Джеймс — «Коллекция Пинтера» Г. Пинтера, режиссёр Владимир Мирзоев

 Театр имени Ермоловой
 2012 — Самая большая маленькая драма, режиссёр Родион Овчинников

Фильмография 

{{ВФильме|1990|Каминский, московский сыщик / Le flic de Moscou|Лапшин||5=ру}}

 Озвучивание 
 Мультипликационные фильмы
 1977 — Праздник непослушания
 1978 — Почтарская сказка
 1981 — Пёс в сапогах — Благородный
 1982 — Рождение Геракла — читает текст
 1987 — Волшебные колокольчики — Король
 1987 — Белая цапля — Король
 2008 — Новые приключения Бабки Ёжки — Ворон
 2012 — От винта 3D — Бывалый, штурмовик Ил-2

 Игровые и документальные фильмы
 1982 — Похождения графа Невзорова (фильм) — текст от автора
 2007 — Парни из нашего Городка — закадровый текст
 2011 — Один день Жоры Владимова (реж. Рома Либеров) — текст от лица Георгия Владимова

 Дубляж
 1972 — Стоянка поезда — две минуты — конферансье Красовской, Леонид Каневский
 2008 — Приключения Десперо — Боттичелли, Киаран Хиндс
 2015 — Монстры на каникулах 2 — Влад, отец Дракулы, Мел Брукс

Библиография 
 1990 — «Стихи. Эпиграммы»
 1996 — «Валентин Гафт» (совместно с художником Н. Сафроновым)
 1997 — «Я постепенно познаю»
 1998 — «Жизнь — театр» (в соавторстве с Леонидом Филатовым)
 1999 — «Сад забытых воспоминаний», ISBN 5-89517-065-3, ISBN 5-89535-016-1
 2000 — «Стихотворения, воспоминания, эпиграммы»
 2001 — «Тени на воде», ISBN 5-224-02275-4
 2003 — «Стихотворения. Эпиграммы», ЭКСМО. ISBN 5-699-02875-7
 2008 — «Красные фонари», АСТ. ISBN 978-5-17-048559-8, ISBN 978-5-94663-524-0, ISBN 978-985-16-3741-2
 На лирические стихи «Я и ты» написана песня (муз. Брендон Стоун, исп. Сати Казанова)
 2014 — На стихи «Я поле, минами обложенное…» Александром Розенбаумом написана песня.

 Эпиграммы
Валентин Гафт — мастер короткой эпиграммы. Примеры:

 Владимиру Высоцкому
Ты так велик, ты так правдив…Какие мне найти слова?
Мечте своей не изменив,Твоя склонилась голова…

…Не может быть двух разных мнений:Ты просто наш советский гений. 

 Автоэпиграмма
 Гафт очень многих изметелил
 И в эпиграммах съел живьём.
 Набил он руку в этом деле,
 А остальное мы набьём.

В ответ тоже получал, например, от Михаила Рощина:
 У Гафта нет ума ни грамма,
 Он весь ушёл на эпиграммы.
 Гафт — не прибор и не фигура,
 Не городок в глухой тайге.
 Гафт — это аббревиатура:
 Короче, что-то, что на Гэ…

Или от Александра Иванова:
 На Гафта? Эпиграмму? Ну, уж нет!
 Ведь от него же никуда не скроешься.
 А Гафт, хоть он актёр, а не поэт,
 Так припечатает, что не отмоешься…
В связи с этим в передаче «Временно доступен» Александр Филиппенко предложил расшифровать фамилию ГАФТ, как Гениальный Автор Феноменальных Текстов.

Исполнение песен 
 Романс Полковника из фильме «О бедном гусаре замолвите слово» (1980);
 Песня отставного бюрократа из фильма «Забытая мелодия для флейты» (1987), музыка А. Петрова, слова Ю. Ряшенцева;
 Финальная песня из фильма Самоубийца (1990);
 «Скажите почему» из фильма «Сирота казанская» (1997), слова и музыка О. Строк;
 Романс из фильма «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» (2003).

Общественная позиция 
Неоднократно выступал в защиту животных: за принятие закона против жестокого обращения, введение поста уполномоченного по правам животных, прекращение преследования ветеринаров за использование наркоза.

В 2000 году был среди деятелей культуры, осудивших возвращение к советскому гимну на музыку Александрова. В 2015 году он заявил, что «какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов».

В марте 2014 года Гафт, по утверждению украинского активиста Майдана Мустафы Найема, подписался под обращением деятелей российской культуры против политики Президента России Владимира Путина по отношению к Украине. В 2015 году Министерство культуры Украины включило его в так называемый «белый список» артистов, которые «поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны». Актёр связал этот факт с публикацией в сети от его имени стихотворений с критикой в адрес российских властей, авторство которых он опроверг.

В том же году в фильме НТВ «Чёрный список Порошенко» Валентин Гафт назвал себя «путинцем». Он заявил, что доверяет российскому телевидению и государству, считает передачу Крыма Украине несправедливой и возлагает ответственность за войну на Донбассе на Киев. После этого артист был включён в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. По мнению Гафта, это сделано из-за его любви к своей стране и своему президенту, так как он не считает украинцев врагами. Несмотря на это, в 2008 году Гафт принял участие в записи аудиокниги Бориса Кригера «Волновая природа любви», в одном из рассказов которой Путин предстаёт в шаржированно-пародийном образе Наполеона.

В 2016 году Гафт посетил учения Далай-Ламы в Индии и встретился с ним. О своих впечатлениях он вспоминал: «Меня поразила простота писания, и, в то же время, магия необыкновенного человека, от которого оторваться нельзя. Он не производит впечатление волшебника. Это очень лёгкий, естественный, умный, располагающий человек. С ним хочется разговаривать».

Болел за московский футбольный клуб «Спартак».

Награды и звания 

 Государственные награды
 заслуженный артист РСФСР (2 февраля 1978);
 народный артист РСФСР (22 июня 1984);
 орден Дружбы (11 августа 1995) — за заслуги перед государством и успехи, достигнутые в труде, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами;
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 сентября 2005) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность;
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2 сентября 2010) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность;
 орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (15 февраля 2016) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

 Другие награды, поощрения и общественное признание

 1992 — член Академии дураков Вячеслава Полунина и Ролана Быкова;
 1995 — Театральная премия имени И. М. Смоктуновского;
 1995 — Царскосельская художественная премия;
 2007 — международная театральная премия имени К. С. Станиславского в номинации «За вклад в развитие актёрского искусства России»;
 2009 — премия «Звезда Театрала» в номинации «Лучшее соло»;
 2011 — российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро»;
 2012 — кинопремия «Золотой орёл» в номинации «За вклад в отечественный кинематограф»;
 2012 — премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За долголетнее и доблестное служение театру»;
 2015 — памятная золотая медаль Сергея Михалкова (Российский фонд культуры);
 2018 — специальная премия «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»;
 2021 — спецприз 43-го Московского международного кинофестиваля за многолетнее служение искусству кино.

 Память 
 Творчеству актёра посвящены телепередачи
 «Равняется одному Гафту» («ТВ Центр», 2010)
 «Валентин Гафт. „Гафт, который гуляет сам по себе“» («Первый канал», 2010)
 «Валентин Гафт. „Чужую жизнь играю, как свою“» («Первый канал», 2015)
 «Валентин Гафт. „Легенды кино“» («Звезда», 2017)
 «Валентин Гафт. „Чужую жизнь играю, как свою“» («Мир», 2020).

 Примечания 

 Ссылки 

 
 Валентин Гафт на сайте «Ленкома»
 Сайт, посвящённый Валентину Гафту
 Эпиграммы Валентина Гафта
 Александр Карпенко''. Валентин Гафт. Гений краткостиший
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Персоналии:Театр Современник
Русские поэты
Умершие от инсульта
Похороненные на Троекуровском кладбище